Hadrut kan syfta på:

 Hadrut (provins) – provins i utbrytarstaten Republiken Artsach
 Hadrut (ort i Azerbajdzjan) – ort i provinsen